Юлиус Трошель (30 июля 1806, Берлин — 26 марта 1863, Рим) — немецкий скульптор, живший в Риме.

Биография 
Юлиус Трошель был одним из двенадцати детей прусского юриста Эрнста Леберехта Трошеля (1776—1850). В 1824 году он начал учится у знаменитого скульптора Кристиана Даниэля Рауха и в том же году впервые выставил на публике свою работу — барельеф с изображением Тезея. В 1833 году, за рельеф с изображением Одиссея и Телемаха, он получил прусскую государственную стипендию для дальнейшего обучения в Риме. В Риме Трошель женился на Виттории Бути и остался жить в этом городе. Он выполнял бюсты, статуэтки на мифологические и жанровые темы, барельефы, которыми был особенно известен, а также надгробия. Проживая в Италии, Трошель не терял связи с родиной: он общался с другими немецкими деятелями искусства, жившими в Риме, и даже выполнил для одной из римских церквей надгробие художника-романтика Кателя; а многие свои скульптуры создавал для заказчиков из Германии. Его сын, Вильгельм Трошель, родившийся в 1844 году, тоже стал скульптором.

Литература 
 Georg Kaspar Nagler. Статья «Troschel, Julius» в словаре: Neues allgemeines Künstler-Lexikon. Band 19, München 1849.
 Статья «Julius Troschel» в словаре: Hans Vollmer (Hrsg.): Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Band 33: Theodotos-Urlaub. E. A. Seemann, Leipzig 1939, S. 430—431.
 Hermann Arthur Lier. Статья: «Troschel, Julius» в словаре: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 38, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, S. 650.
 Bernhard Maaz (Hrsg.): Nationalgalerie Berlin. Das XIX. Jahrhundert — Bestandskatalog der Plastiken. Berlin 2006.

Галерея

Примечания 

Скульпторы Германии